Boym ist der Familienname folgender Personen:

 Michał Boym (~1612–1659), polnischer Wissenschaftler, Entdecker, Jesuit und Missionar
 Svetlana Boym (1959–2015), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin